Hyssura är ett släkte av kräftdjur. Hyssura ingår i familjen Hyssuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Hyssura